Antanartia borbonica  — вид дневных бабочек подсемейства Nymphalinae семейства Nymphalidae, эндемик Маскаренских островов (два подвида: A. b. borbonica на острове Реюньон и A. b. mauritiana -  исчезнувший - на острове Маврикий). Встречается чаще на высотах 450-800 м над уровнем моря. Гусеницы подвида borbonica живут на растениях семейства крапивных -  Boehmeria macrophylla, B. stipularis, B. penduliflora, B. megaphylla, Obetia ficifolia, Pouzolzia laevigata; подвида mauritiana - на растении рода Pilea. Гусеница устраивает укрытие из листа, надрезая его и сшивая края шёлком. Популяция сокращается из-за вирусных и бактериальных инфекций и паразитизма мухи-тахины Eucacelia evolens.

Примечания

Ссылки 
 Hypanartia hippomene Hübner, 1821, Exot. Schmett., 2, pl. 25
 Vanessa borbonica Ch. Oberthür, 1880, Ann. Mus. Civ. Genova, 15, p. 164

Животные, описанные в 1879 году
Нимфалиды
Насекомые Африки